Izraz Rimljani ima več pomenov.

 Rimljani so prebivalci  Rima, glavnega mesta Italije.
 Stari Rimljani pa so bili prebivalci Rimskega cesarstva.
 Rimljan je tudi zelo velik golob, ki je slab letalec.